Accessibilità – nel design, caratteristica di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità dal maggior numero di persone
 Accessibilità – in architettura, caratteristica delle strutture architettoniche e urbane di essere accessibili e fruibili da tutti, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche
 Accessibilità – nel diritto e nell'archivistica, reperibilità delle fonti
 Accessibilità – in psicologia
 Accessibilità – in urbanistica
 Accessibilità – nel web

Altri progetti